Alfonso de Borbón y Battenberg, bautizado Alfonso Pío Cristino Eduardo Francisco Guillermo Carlos Enrique Eugenio Fernando Antonio Venancio (Palacio Real de Madrid,  - Miami, Florida, Estados Unidos, ), fue príncipe de Asturias y heredero del trono de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la II República en 1931. Fue príncipe titular hasta 1933, año en que renunció a sus derechos dinásticos.

Biografía 

Como hijo primogénito de los reyes Alfonso XIII (1886-1941) y Victoria Eugenia (1887-1969), fue príncipe de Asturias (heredero de la Corona española) desde su nacimiento, el 10 de mayo de 1907 en el Palacio Real de Madrid. Por real decreto, y siguiendo la tradición relativa al título, su padre ordenó que el acontecimiento fuese anunciado con el izado de la bandera de España en el Palacio Real y veintiún disparos de salva de cañón.

El 12 de mayo de 1907, el príncipe de Asturias fue inscrito por el marqués de Figueroa, ministro de Justicia y Gracia, en el Registro Civil de la Familia Real con los nombres Alfonso Pío Cristino Eduardo Francisco Guillermo Carlos Enrique Eugenio Fernando Antonio Venancio. El 18 de mayo, seis días después, fue bautizado con agua del río Jordán por el cardenal Sancha, arzobispo de Toledo, en la histórica pila de Santo Domingo de Guzmán en la Capilla Real del Palacio Real, siendo sus padrinos su abuela la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena y el papa Pío X, representado por el cardenal Rinaldini. Inmediatamente después, su padre le impuso los collares de las órdenes del Toisón de Oro, de Carlos III y de Isabel la Católica.

El príncipe Alfonso tuvo una salud muy frágil durante toda su vida y sufrió hemofilia, enfermedad que afectó a algunos descendientes de la reina Victoria del Reino Unido. Tuvo una formación insuficiente y dificultades para desarrollar las funciones públicas como heredero de la Corona a causa de las crisis generadas por su enfermedad. En la segunda mitad de la década de 1920 le fue asignada como finca de recreo y para sus prácticas de agronomía la Quinta del Pardo.

Al día siguiente de la proclamación de la II República, el 15 de abril de 1931, partió, junto con su familia, hacia el exilio. Debido a una de las crisis que le aquejaron, tuvo que ser ayudado al abandonar el Palacio Real de Madrid porque no podía andar. Junto a su madre y casi todos sus hermanos viajó en tren hasta Francia.

Alfonso se enamoró de una mujer de nacionalidad cubana de origen español, Edelmira Sampedro y Robato (1906-1994), mientras estaba convaleciendo y en tratamiento en una clínica suiza. Como ella no pertenecía a ninguna familia real, requisito que debía cumplirse según la Pragmática Sanción de Carlos III, que regulaba los matrimonios de la Familia Real para no perder los derechos de sucesión al trono, su familia le retiró su apoyo y medios. Por ello, y a petición de su padre, el príncipe Alfonso renunció a sus derechos sucesorios por escrito en Lausana el 11 de junio de 1933, y desde entonces utilizó el título de conde de Covadonga. Se casó con Edelmira en la Iglesia del Sagrado Corazón de Ouchy, junto a Lausana, el 21 de junio de 1933. Edelmira era hija de Pablo Sampedro y Ocejo (natural de Matienzo, Cantabria), propietario de una plantación de caña de azúcar, y de Edelmira Robato y Turro, de origen asturiano. No tuvieron descendencia. Alfonso y Edelmira terminaron divorciándose en La Habana el 8 de mayo de 1937.

Alfonso de Borbón y Battenberg volvió a contraer matrimonio, civilmente, en la Embajada de España de La Habana el 3 de julio de 1937, con Marta Esther Rocafort y Altuzarra (1913-1993), también de nacionalidad cubana. Marta Esther era hija de Blas Manuel Rocafort y González, odontólogo, y de Rogelia Altuzarra y Carbonell. Alfonso y su segunda mujer se divorciaron en la ciudad de La Habana el 8 de enero de 1938. Tampoco tuvo hijos de su segundo matrimonio.

Alfonso pasaría más de la mitad de los treinta y un años de su corta vida en cama, internado en hospitales, con operaciones y dolores terribles. Era incapaz de tener descendencia, pues tras una operación urológica quedó impotente, unos años antes de casarse con Edelmira Sampedro.

En 1938, sufrió un accidente de automóvil en Miami, al salirse de la calzada el vehículo que conducía y chocar con una cabina telefónica. En apariencia, el suceso no tuvo mucha importancia, pero el golpe le causó una hemorragia interna que no pudo cortarse por la hemofilia que padecía, falleciendo en el hospital Gerland de Miami.

Sepultura 
El 25 de abril de 1985, y por orden de su sobrino, el rey Juan Carlos I de España, sus restos fueron trasladados al Panteón de Infantes del monasterio de El Escorial. A la despedida de los restos en Miami acudió la que fuera su primera esposa, Edelmira Sampedro.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 

 10 de mayo de 1907-11 de junio de 1933: Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.
 11 de junio de 1933-6 de septiembre de 1938: Su Alteza Real don Alfonso Borbón y Battenberg, conde de Covadonga.

Órdenes

Reino de España 

 10 de mayo de 1907: Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 10 de mayo de 1907: Caballero del collar de la Orden de Carlos III.
Orden de Isabel la Católica
 2 de febrero de 1931: Caballero del collar.
10 de mayo de 1907: Caballero gran cruz.
Orden de Santiago 
9 de enero de 1928: Comendador mayor de Montalbán.
Trece.
17 de mayo de 1924: Caballero.
 Real Maestranza de Caballería de Sevilla.
 Primer maestrante.
 Caballero.
 Primer caballero maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Granada.
 Primer maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Valencia.
Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza.
Protector del Real Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid.

Extranjeras 

 1924: Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (Reino de Italia).
 1924: Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (Reino de Italia).
 1924: Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (Reino de Italia).
 19 de abril de 1927: Caballero de la Orden de los Serafines (Reino de Suecia).
 6 de febrero de 1929: Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca).

Empleos 
 Teniente de navío de la Armada Española.
 23 de junio de 1926: Teniente del arma de Infantería, con destino al Regimiento Inmemorial del Rey, n.º 1.
 4 de junio de 1924: Alférez del arma de Infantería, con destino al Regimiento Inmemorial del Rey, n.º 1.

Ancestros

Notas

Enlaces externos 

Casa de Borbón en España
Príncipes de Asturias
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Fallecidos por accidentes de tráfico
Comendadores mayores de Montalbán en la Orden de Santiago
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros del collar de la Orden de Isabel la Católica
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Treces de la Orden de Santiago
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Granada
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Valencia
Caballeros de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
Nacidos en Madrid
Caballeros de la Orden de los Serafines